Rosorius ist der Familienname folgender Personen:
 Fritz Rosorius (1845–1906), deutscher Gartenarchitekt
 Jürgen Rosorius (* 1944), deutscher Politiker (CDU)
 Max Rosorius (1835–1918), deutscher Maler
 Philipp Rosorius (1827–1901), deutscher Kaufmann und Stifter